Aurantiosporium är ett släkte av svampar. Aurantiosporium ingår i familjen Ustilentylomataceae, ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Aurantiosporium